Collana Araldo: serie di 40 albi avente come protagonista Furio Almirante pubblicata dal luglio 1964 all'ottobre 1965.
Collana Araldo: breve serie di 5 numeri pubblicata dall'aprile all'agosto 1966.
Collana Araldo: serie di 281 numeri avente come protagonista il Comandante Mark pubblicata 	dal settembre 1966 al gennaio 1990.